Pugliano ima više značenja:
 Pugliano, Caserta
 Pugliano, Cosenza
 Pugliano, Lucca
 Pugliano, Pesaro-Urbino
 Pugliano, Salerno